Brudermann ist der Familienname folgender Personen:

 Anton von Brudermann (1847–1881), österreichisch-ungarischer Offizier, zuletzt Hauptmann
 Adolf von Brudermann (1854–1945), österreichisch-ungarischer Offizier, zuletzt General der Kavallerie; Bruder von Rudolf
 Rudolf von Brudermann (1851–1941), österreichisch-ungarischer Offizier, zuletzt General der Kavallerie
 Rudolf Johann von Brudermann (1810–1889), österreichisch-ungarischer Offizier, zuletzt Generalmajor; Vater von Adolf, Rudolf und Anton